Kanton Poitiers-1
 Kanton Poitiers-2
 Kanton Poitiers-3
 Kanton Poitiers-4
 Kanton Poitiers-5
 Kanton Poitiers-6
 Kanton Poitiers-7